Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

 

 

  régiment d'infanterie ( régiment d'infanterie rhénan)

 

  d'aviation d'opérations spéciales

 
 
 

 régiment d'artillerie

 régiment d'infanterie

 

 
 
 
 
 
 

Homonymie d'unités militaires